Педру I (1320—1367) — 8-й король Португалии (с 1357).
 Педру II (1648—1706) — регент (1668—1683), затем 23-й король Португалии (с 1683).
 Педру III (1717—1786) — король Объединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве (1777—1786).
 Педру IV (1798—1834) — 29-й король Португалии (1826—1828).
 Педру V (1837—1861) — 32-й король Португалии (1853—1861).

См. также 
 Педру, регент Португалии (1392—1449) — правитель Португалии.